Toponímia:
 Lexington (Alabama)
 Lexington (Carolina del Nord)
 Lexington (Carolina del Sud)
 Lexington (Geòrgia)
 Lexington (Illinois)
 Lexington (Indiana)
 Lexington (Kentucky), ciutat al Comtat de Fayette a l'estat de Kentucky, Estats Units d'Amèrica
 Lexington (Massachusetts)
 Lexington (Minnesota)
 Lexington (Mississipí)
 Lexington (Missouri)
 Lexington (Nebraska)
 Lexington (Ohio)
 Lexington (Oklahoma)
 Lexington (Oregon)
 Lexington (Tennessee)
 Lexington (Virgínia)
 Lexington Avenue, avinguda de Manhattan a Nova York
 Lexington Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lexington Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 New Lexington, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 599 Lexington Avenue, gratacel situat sobre Lexington Avenue a Manhattan
 Miscel·lània: Batalles de Lexington i Concord, primers enfrontaments de la Guerra d'Independència dels Estats Units